Rejon bereznehuwatski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1940, ma powierzchnię 1264 km² i liczy około 23 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bereznehuwate.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 14 silskich rad, obejmujących w sumie 41 wsi.

Miejscowości rejonu